Diversos membros da Casa Ducal da Lorena que foram Cardeais 

Alguns deles tomaram o título de Cardeal de Lorena :
João de Lorena (1498-1550), de 1518 à 1550, irmão de António, duque da Lorena e de Cláudio de Lorena, Duque de Guise
Carlos de Lorena (1561-1587), de 1578 à 1587, também chamado de Cardeal de Vaudémont
Carlos de Lorena (1567-1607), de 1587 à 1607
Nicolau Francisco de Lorena (1609-1670), de 1626 à 1634

Os cardeais do Ramo cadete (a Casa de Guise) tomavam primeiro o título de Cardeal de Guise, adoptando depois o de Cardeal de Lorena quando este último ficasse vacante:
Carlos de Lorena-Guise (1524-1574), "Cardeal de Guise" de 1547 a 1550, torna-se "Cardeal de Lorena" com a morte de João, acima referido
Luís I de Guise (1527-1578), de 1553 a 1578
Luís II de Guise (1555-1588), de 1578 à 1588
Luís III de Guise (1575-1621), de 1615 à 1621

Desambiguações de antropônimos